1105 км, 1105-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1005 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Казахстанская железная дорога. Код 677370.
 1005 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 454447.